«Карна» — другий альбом гурту "Карна". Виданий у 2010 році.

Треки 
 Залиши
 В обіймах сплячого сонця
 Цей дощ
 Хмара
 Моя мила
 У полум'ї війни
 Ті, що танцюють на голові
 Не дізнаєшся ніколи
 Хеллоу
 Навіщо
 В хаті моїй дідько
 Серце
 Дитино
 Я ніч

Над альбомом працювали

Карна 
 Олексій Ярош (Льоша) — вокал
 Владислав Ярун (Влад) — гітара, акустична гітара, клавішні, програмінг, бек-вокал
 Максим Маслак — бас
 Олег Білоус "Боб" — барабани

У запису брали участь 
 Н.Дзеньків (Lama) — рояль (5)
 В.Вдович — бас-гітара
 М.Червонецький — барабани
 А.Добриднєва — клавішні, рояль, бек-вокал

Інше 
Запис
 Студія 211.com.ua
 Продюсер:Карна
 Інженери:Ігор Пригоровський, Влад Ярун, Олег Яшник
 Зведення:Влад Ярну, Віталій Телезин (5)
 Слова, музика:Карна
Оформлення
 Дизайн:Творча майстерня "Кульбаба"
 Дизайн лого:Ярослав Зень (www.cultbaba.com.ua)
 Рельєф:Віталій Бєлоусов
 Фото:Олексій Гуз www.guzphoto.com

Посилання 
 Тексти пісень 
 Огляд альбому на порталі UMKA.COM.UA 

Альбоми гурту Карна